Le Sporting Marnaval Club est un club français de football basé dans le quartier de Marnaval à Saint-Dizier dans le département de la Haute-Marne.

Le club évolue en 2020-2021 en championnat Régional 1 ( nationale) de la Ligue du Grand-Est.

Histoire 

Le Sporting Marnaval Club est fondé en 1940.

Il atteint la Division 4 en 1979.

En 1982 le club est relégué en Division d'honneur Nord-Est.

En 2009 le club atteint le CFA2.

En 2010 le club est relégué en Division d'honneur Champagne-Ardennes.

Palmarès 
 Champion de DH de Champagne-Ardenne : 1979, 2009

 Champion de Division d'Honneur Régionale : Poule B : 1995, 2003, 2005, 2008

Coupe de France 

Coupe de France 2000 : 7ème tour Nancy s'impose 2 à 0.
Coupe de France 2015 : 6ème tour Epernay s'impose 5 à 1.
Coupe de France 2022 : le club affronte Bastia pour le  tour.

Personnalités du club

Présidents
Le tableau suivant présente la liste des présidents du club depuis 1940.

Entraineurs
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis les années 60.
 Tison année 60
 Jacky Thiébaut année 70
 Bernard Royer année 70-80
 Joël Mauzé année 80
 François Lambard
 Frédéric Ritter  - 2007
 Christophe Legros 2007 - 2019
 Claude Guelorget 2019 - 2021
 Antoine Briard 01/07/2021 - en cours

Notes et références

Liens externes 
 
  Site officiel du club
  La fiche du club sur le site footballenfrance.fr
  Fédération Française de Football

Saint-Dizier
Sport en Haute-Marne
Club de football dans le Grand Est
Club sportif dans le Grand Est
Club de football fondé en 1940